Souran (arabiska: Şūrān, صوران) är en subdistriktshuvudort i Syrien.   Den ligger i provinsen Hamah, i den centrala delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Damaskus. Souran ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Souran är platt. Den högsta punkten i närheten är Jabal Zayn al ‘Ābidīn,  meter över havet,  kilometer söder om Souran. Runt Souran är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Ḩamāh,  kilometer söder om Souran. 

Trakten runt Souran består till största delen av jordbruksmark.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Hamah (provins)
Kontrollbehov inkommande wikilänkar